

Localidades

Hauterive (Allier)
Hauterive (Yonne)
Hauterive (Orne)

Hauterive (Friburgo)

Desambiguações de topônimos